Klaudiuszowie Marcellusowie